L'edizione 1960-61 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Capocannoniere del torneo fu Per Kristoffersen (Fredrikstad), con 15 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti
Fredrikstad Campione di Norvegia 1960-61.
Strømmen, Stavanger IF, Lillestrøm e Rapid retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Eliteserien